Tagewählkalender sind omenähnliche Schicksalskalender:
 Tagewählkalender (Altes Ägypten)
 Tagewählkalender (Mesopotamien)